Frómista kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Frómista (kommunhuvudort), Kastilien och Leon, Provincia de Palencia, 
 Frómista (kommun), Kastilien och Leon, Provincia de Palencia, 

Robotskapade Spanienförgreningar